Щитоноски:

 Щитоноски — подсемейство жуков из семейства листоедов.
 Щитоноски — род жуков-листоедов из подсемейства щитоносок.